Le Mans Series pode-se referir a:
European Le Mans Series - competição europeia de resistência, organizada a partir de 2004;
American Le Mans Series - competição de resistência realizada nos Estados Unidos e no Canadá entre 1999 e 2013;
Asian Le Mans Series - competição asiática de resistência, organizada em 2009 e a partir de 2013;
Intercontinental Le Mans Cup - competição de resistência realizada em 2010 e 2011 que deu origem ao Campeonato Mundial de Endurance da FIA,
Campeonato Mundial de Endurance da FIA - Prova máxima das corridas de resistência, organizado a partir de 2012.